Mark Akenside (1721-1770) poeta e medico inglese
Akenside – asteroide